A Szerelmes Ursula a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat második évadjának második része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Dramaturg: Komlós Klári
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Kameraman: Körmöci Judit, Székely Ida
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Hernádi Tibor
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Szálas Gabriella
 Rajzolták: Békési Sándor, Kanics Gabriella
 Munkatársak: Bende Zsófi, Gyöpös Katalin, Velebil Zsuzsa, Zsebényi Béla
 Rendezőasszisztens: Kovács István
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Doroghy Judit
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Ursula: Bodrogi Gyula
 Csőrmester: Csala Zsuzsa
 Teknőc Ernő: Gyenge Árpád
 Gólya kisasszony: Detre Annamária
 Lepke Lenke: Pálos Zsuzsa
 Róka prókátor: Kaló Flórián

Dal 
Búj ma hozzám, kis Bubó – Előadja: Csala Zsuzsa

Kérem a következőt! (2. évad)